Schiguli steht für:
 historischer Markenname einer Modellreihe von AwtoWAS, siehe Schiguli (Automobil)
 Schiguli (Gebirge), Gebirge an der Wolga
 Shiguli (Biermarke), Markenname einer Biermarke (siehe Alfred Vacano von Wellho)

Schiguli ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schiguli (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad; bis 1946: Reckeln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Schiguli (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Schiguli (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Schiguli (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen

Schiguli ist der Name folgender Personen:
 Schiguli Dairabajew (* 1954), kasachischer Politiker